Wiktor Komorowski (1887–1952) – polski pilot myśliwski
 Wiktor Komorowski (1926–1954) – polski żołnierz, powstaniec warszawski